Мас може да се отнася за:

 Мас – мазнината, добивана от свиня
 Ал лук мас – свещено дърво в якутската митология

Личности 
 Артур Мас – каталунски политик
 Йохен Мас – германски автомобилен състезател
 Джесика Мас Негрон – пуерториканска актриса
 Мас (Масс, Маса, Масса) – един от 12-те сина на Измаил

Вижте също 
 Масло
 Мас спектрометрия
 Маса (пояснение)